dues de les quals als Països Catalans: El Gran Premi d'Espanya a l'Hospitalet de l'Infant els dies 11 i 12 de juny i el Gran Premi d'Andorra a Sant Julià de Lòria els dies 18 i 19 de juny.

Classificació final

Referències 

 
 

Edicions del Campionat del Món de trial
Competicions motociclistes del 2022